Montmirail může být:

 Montmirail (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Montmirail (Sarthe) – francouzská obec v departementu Sarthe